Peter Larsson (1961) – calciatore svedese
 Peter Larsson (1977) – cantante svedese
 Peter Larsson (1978) – sciatore svedese
 Peter Larsson (1984) – calciatore svedese